La Secretaría de Comunicación y Prensa es un organismo del estado argentino encargado de divulgar las actividades del Estado, administrar los medios de difusión pública y gestionar la publicidad oficial. Fue creada bajo la presidencia de Alberto Fernández. Se trata de una Secretaría de Estado con rango y jerarquía de ministerio, dependiente de Presidencia de la Nación, según lo establecido el 10 de diciembre de 2019, a través del Decreto 7/2019 que modificó la Ley de Ministerios.

Estructura 
Su estructura es la siguiente:
 Subsecretaría de Comunicación y Prensa: Marcelo Martín

Referencias

Enlaces externos 
 Secretaría de Comunicación y Prensa

Comunicación y prensa
Presidencia de Alberto Fernández